Schneid ist der Name folgender Berge:
 Schneid (Tannheimer Berge) (2009 m), auch Schneidspitze und Schneide, Berg in den Tannheimer Bergen bei Reutte, Bezirk Reutte, Tirol
 Seebergschneid (1506 m), Nebengipfel des Seebergkopfes im Mangfallgebirge bei Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern

Schneid ist der Familienname folgender Personen:
 Hervé Schneid (* 1956), französischer Drehbuchautor und Hochschullehrer
 Marion Schneid (* 1963), deutsche Politikerin (CDU)
 Mathias Schneid (1840–1893), deutscher Philosoph
 Otto Schneid (1900–1974), österreichisch-israelischer Kunsthistoriker und Künstler
 Theodor Schneid (1879–1959), deutscher Geistlicher, Entomologe und Konservator
 Tobias PM Schneid (* 1963), deutscher Komponist
 Valentin Anton von Schneid (1734–1802), deutscher Geistlicher

Schneid steht bairisch-österreichisch für:
 Mut

Siehe auch:
 Schnaid
 Schnaidt
 Schnait (Begriffsklärung)
 Schnaitt
 Schneide
 Schneidt
 Schwarze Schneid